Charles Moore (1929–2020) olimpiai bajnok amerikai atléta, gátfutó
 Charles Moore (1938) amerikai programozó, a Forth programozási nyelv megalkotója
 Charles Moore (1820–1905) ausztrál botanikus
 Charles Moore (1925–1993), amerikai építész